Parlement van Amerikaans-Samoa (Samoaans: Fono), het wetgevende orgaan in Amerikaans-Samoa
Parlement van Samoa (Samoaans: Fono), het wetgevende orgaan in Samoa
Parlement van Tokelau (Tokelaus: Fono), het wetgevende orgaan in de Tokelau-eilanden
Fonó, een plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Somogy
Fono (Togo), een plaats in de prefectuur Bassar in de Togolese regio Kara
Fono (band), een Amerikaanse muziekgroep